{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = Latvijas kērlinga čempionāts vīriešiem 2019
|год                = 2019
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 30 января — 3 февраля 2019
|посещаемость       = 
|победитель         = Junkers Bosch / Smilga (Артис Зентелис)
|победители         = 
|титул              = 2
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Артис Зентелис
|четвертый          = 
|третий             = Roberts Buncis
|второй             = Jānis Vonda
|первый             = Didzis Pētersons
|запасной           = Карлис Смилга
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Sporta Klubs "OB" / Regža (Ансис Регжа)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Klubs "A41" / Gulbis (Ритварс Гулбис)
|пред               = 
|след               = 
}}18-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 30 января по 3 февраля 2019 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Junkers Bosch / Smilga (скип Артис Зентелис); 2-й чемпионский титул команды Junkers Bosch / Smilga; Артис Зентелис как скип стал чемпионом среди мужчин в 1-й раз, а как игрок — в 4-й), победившая в финале команду Sporta Klubs "OB" / Regža (скип Ансис Регжа). Бронзовые медали завоевала команда Klubs "A41" / Gulbis (скип Ритварс Гулбис).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2019.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 2 февраля, 20:00

Матч за 3-е место. 3 февраля, 10:00

Финал. 3 февраля, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Латвии в 2019 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Риге
Январь 2019 года
Февраль 2019 года